Le titre Cardinal-Infant peut faire référence à l'un des princes suivants, infant de Portugal ou d'Espagne par naissance et qui était aussi Cardinal.

 Jaime de Portugal (1433–1459) Cardinal-Infant;
 Alphonse de Portugal (1509–1540) Cardinal-Infant;
 Henry de Portugal (1512–1580), Cardinal-Infant (1545–1578), Cardinal-Roi (1578–1580)
 Ferdinand d'Autriche (1609–1641) Cardinal-Infant;
 Louis Antoine de Bourbon (1727–1785) Cardinal-Infant, Comte de Chinchón.

Voir aussi 
 Cardinal-Roi
 Cardinal-neveu
 Cardinal de couronne

Homonymie